Iron Maiden peut désigner :

Musique 
 Iron Maiden, groupe de heavy metal britannique
 Iron Maiden, premier album du groupe homonyme 
 Iron Maiden, chanson du groupe éponyme Iron Maiden, présente sur leur 1er album Iron Maiden
Iron Maiden: Flight 666,  documentaire retraçant leur tournée 2008
 Iron Maiden, groupe de hard rock britannique des années 1960 sans lien avec le précédent.
 The Iron Maiden chanson du groupe Barclay James Harvest présente sur leur 1er album Barclay James Harvest (album)
 The Iron Maidens, tribute band rendant hommage au groupe de heavy metal Iron Maiden

Autres 
 Iron Maiden Jeanne, personnage fictif de l'anime Shaman King
 The Iron Maiden, film comique britannique, sorti en 1962
 Iron Maiden, court métrage français réalisé par Virgil Vernier, sorti en 2015

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie